Daoulas steht für:

 eine französische Gemeinde im Département Finistère; siehe Daoulas
 eine Fluss-Trichtermündung unterhalb der Stadt Daoulas; siehe Daoulas (Ästuar)
 einen Nebenfluss des Blavet in der Bretagne, Frankreich, siehe Daoulas (Blavet)

Daoulas ist Namensteil für:
 eine französische Gemeinde im Département Finistère; siehe Logonna-Daoulas
 eine französische Gemeinde im Département Finistère; siehe Plougastel-Daoulas